Хенерал Маријано Матаморос има више значења:

 Хенерал Маријано Матаморос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Маријано Матаморос (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику